Il doppio maschile del torneo di tennis Canada Open 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Cliff Drysdale e Ray Moore che hanno battuto in finale Jan Kodeš e Ilie Năstase 6-4, 5-7, 7-6.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Open 1975